Plaats in Indonesië
 Pagedangan (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pagedangan (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pagedangan (Bojongsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Pagedangan (Turen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Pagedangan (Tukdana), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java